Käfernburg ist der Name

 der modernen Schreibweise einer gräflichen Adelsfamilie und einer Grafschaft, siehe Kevernburg
 einer Burg in Arnstadt-Oberndorf, siehe Käfernburg (Burg) (ehemals Kevernburg)
 der Alternativname einer Burgruine in Luisenthal (Landkreis Gotha), siehe Burg Schwarzwald